Isaac – variante del nome proprio di persona italiano Isacco
ISAAC – generatore di numero pseudo-casuali
Abadir (Isaac) – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
Heinrich Isaac – compositore rinascimentale
Joe Isaac – cestista ed allenatore
Jules Isaac – storico francese
Isaac – calciatore angolano

Pagine correlate 
Isacco (disambigua)